Područna nogometna liga NSP Beli Manastir, tj. Liga nogometnog saveza općine Beli Manastir predstavljala je 6. rang natjecanja. Prvak lige bi se plasirao u Slavonsku nogometnu zonu - Podravska skupina, dok bi posljednjeplasirani ispadao u Baranjsku ligu.

Izvori 

 Boro Borivoj Novaković, "50 godina nogometa u Baranji (1947/48-1996/97)", Beli Manastir 2005., 

1979-80
1979-80 Beli Manastir
Beli Manastir